Tóth (auch Tót, Tot, Toth) ist ein altungarisches Wort für einen autochthonen Slawen aus dem Königreich Ungarn. Im Laufe der Jahrhunderte jedoch änderte das Wort seine Bedeutung und wurde dann später, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, meistens als Bezeichnung für die Slowaken, aber bis zu der frühen Neuzeit auch für die Slawonen und zum Teil auch Slowenen verwendet. Heute ist diese Bezeichnung pejorativ; die aktuelle ungarische Bezeichnung für Slowene ist szlovén, für Slowake szlovák, für Slawone szlavón. Tóth in verschiedenen Schreibweisen ist auch ein häufiger Nachname in den Ländern der ehemaligen k. u. k. Doppelmonarchie sowie in den Ländern, in die Bewohner dieser Länder ausgewandert sind.

Namensträger

A 
 Alex Toth (1928–2006), US-amerikanischer Comiczeichner

 Amarissa Tóth (* 2003), ungarische Tennisspielerin

 André De Toth (1913–2002), US-amerikanischer Regisseur
 Andreas Fabricius von Toth-Liptse (1770–1847), Gelehrter
 Annamária Tóth (* 1945), ungarische Leichtathletin

B 

 Barbara Tóth (* 1974), österreichische Journalistin
 Bela Toth (* 1943), italo-ungarischer Schachspieler
 Béla Tóth, ungarischer Fußballtrainer

C 
 Charles Toth, US-amerikanischer Basketballtrainer
 Christian Toth (* 1988), österreichischer Handballspieler
 Cvetka Tóth (1948–2020), slowenische Philosophin

D 
 Daniel Toth (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Dávid Tóth (* 1985), ungarischer Kanute
 Dominik Tóth (1925–2015), (tschecho)slowakischer römisch-katholischer Bischof

E 

 Eric Justin Toth (* 1982), US-amerikanischer Privatschullehrer und Kinderschänder
 Eszter Tóth (* 1992), ungarische Handballspielerin

F 
 Ferenc Tóth (1909–1981), ungarischer Ringer
 Ferenc Tóth (Filmproduzent), Filmproduzent
 Franz-Josef Toth (* 1955), deutscher Fußballspieler

G 
 Gábor Tóth (* 1964), ungarischer Ringer 
 Gábor Fejes Tóth (* 1947), ungarischer Mathematiker

 Géza Tóth (1932–2011), ungarischer Gewichtheber
 Géza M. Tóth (* 1970), ungarischer Animator und Hochschullehrer

H 
 Hannes Toth (* 1976), österreichischer Fußballspieler
 Henrik Tóth (* 1986), ungarischer Badmintonspieler

I 
 Ida Tarjáni Tóth (1918–2000), ungarische Cimbalomspielerin und Hochschullehrerin
 Ilona Tóth (1932–1957), ungarische Medizinstudentin, 1957 hingerichtet

 István Tóth (* 1951), ungarischer Ringer
 István Tóth-Potya (1891–1945), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Ivett Tóth (* 1998), ungarische Eiskunstläuferin

J 

 Jerry Toth (1928–1999), kanadischer Jazzmusiker, Komponist und Arrangeur
 Josef Toth († 2014), österreichisch-ungarischer Theologe und Geistlicher

 Judith Toth (* 1981), deine deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Juraj Tóth (* 1975), slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker

K 
 Kálmán Tóth (* 1944), ungarischer Fußballspieler 
 Karina Toth (* 1983), Skip der österreichischen Curling-Nationalmannschaft
 Károly Tóth (1931–2014), ungarischer reformierter Bischof
 Kevin Toth (* 1967), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Kinga Tóth (* 1983), deutsch-ungarische Schriftstellerin und Performerin
 Klára Tóth (1939–2013), ungarische Chemikerin
 Krisztián Tóth (* 1994), ungarischer Judoka

L 
 Ladislav Toth (1978–2012), slowakischer Kickboxer

 Lili Tóth (* 1986), ungarische Schachspielerin
 Lili Anna Tóth (* 1998), ungarische Mittelstrecken- und Hindernisläuferin
 Lívia Tóth (* 1980), ungarische Hindernisläuferin

M 

 Marcel Toth (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Mária Tóth-Bálizs (1922–1998), ungarisch-schweizerische Malerin
 Matej Tóth (* 1983), slowakischer Geher
 Mátyás Tóth (1918–2002), ungarischer Fußballspieler 
 Menyhért Tóth (1904–1980), ungarischer Maler

 Mikuláš Tóth (1833–1882), griechisch-katholischer Bischof von Prešov
 Milán Tóth (* 2002), ungarischer Fußballspieler

N 
 Noémi Tóth (* 1976), italienische Wasserballspielerin
 Norbert Rivasz-Tóth (* 1996), ungarischer Leichtathlet

O 
 Orsolya Tóth (* 1981), ungarische Filmschauspielerin

P

R 
 Radek Tóth (* 1968), tschechischer Eishockeytorwart
 Reka Orsi Toth (* 1999), italienische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Rudolf Toth (1918–2009),  österreich-ungarischer Briefmarkenstecher

S 
 Sabine Tóth (* 1961), deutsche Volleyballspielerin

T 
 Tamás Tóth (Filmregisseur) (* 1966), ungarischer Film- und Bühnenregisseur, Drehbuchautor, Kameramann, Szenograf, Maler und Grafiker
 Tamás Tóth (* 1989), ungarischer Triathlet
 Thomas Toth (* 1986), deutscher Dokumentarfilmer
 Tomáš Tóth (* 1990), slowakischer Squashspieler

V 
 Vencel Tóth (* 1978), ungarischer Fußballschiedsrichterassistent
 Viktor Tóth (* 1977), ungarischer Jazzmusiker
 Viliam Pauliny-Tóth (1826–1877), slowakischer Politiker und Schriftsteller 
 Vilmos Tóth (1832–1898), ungarischer Politiker und Minister

Z 

 Zsófia Tóth (* 1989), ungarische Triathletin

Sonstiges 
 Toth-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika
 Mount Toth, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Einzelnachweise 

Familienname
Ungarischer Personenname